sensybilizator (fotografia) – barwnik uczulający emulsję światłoczułą
 sensybilizator (medycyna) – substancja uczulająca w medycynie